Финал Кубка Шотландии по футболу 1976 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1975/76, в котором встречались клубы «Харт оф Мидлотиан» и «Рейнджерс». Матч состоялся 1 мая 1976 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этом матче праздновали футболисты  — на «дубль» Дерека Джонстона и ещё одному голу в исполнении Алекса Макдональда эдинбургцы смогли ответить лишь одним точным результативным ударом Грэма Шоу.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Харт оф Мидлотиан»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации

1976
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Футбол в Европе в 1976 году
События 1 мая
Май 1976 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1976 году